Prêmios Globo de Ouro — prémios atribuídos anualmente nos Estados Unidos pela Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood
 Globos de Ouro (Portugal) — prémios atribuídos anualmente em Portugal
 Globo de Ouro (Itália) — prémios atribuídos anualmente em Itália
 Globo de Ouro (programa de televisão) — programa musical da televisão brasileira

Desambiguações de televisão